The Cat and the Canary steht für:

 The Cat and the Canary (Drama), Theaterstück von John Willard

folgende Verfilmungen dieses Theaterstücks:
 The Cat and the Canary, Originaltitel eines amerikanischen Stummfilms (1927), siehe Spuk im Schloß (1927)
 The Cat and the Canary, Originaltitel eines amerikanischen Spielfilms (1939), siehe Erbschaft um Mitternacht (1939)
 The Cat and the Canary, Originaltitel eines britischen Kriminalfilms (1979), siehe Die Katze und der Kanarienvogel (Film)

sowie:
 The Cat and the Canary (Lied), oscarnominiertes Lied von Jay Livingston und Ray Evans (1945)